Acrodonta — субклада ігуанських лускатих, що складається майже повністю з таксонів Старого Світу. Збережені представники включають родини Chamaeleonidae (хамелеони) та Agamidae (ящірки-дракони), з описаними щонайменше понад 500 видами. Викопний рід Gueragama був знайдений у Бразилії, що робить його єдиним відомим американським представником групи.

Група отримала однойменну назву від їхнього акродонтного зубного ряду, за допомогою якого зуби об’єднані з вершиною альвеолярного відростка щелепи без гнізд. Є, однак, інші тварини, які мають акродонтні зуби, такі як туатари.

Кладограма:

Примітки 

Ігуани